Czarnocin, comune del Voivodato di Łódź
 Czarnocin, comune del Voivodato della Santacroce
 Czarnocin, villaggio nel comune di Stepnica, Voivodato della Pomerania Occidentale